Тюхтедамово — деревня в Николо-Горском сельском округе Пречистенского сельского поселения Первомайского района Ярославской области России.

География 
Деревня расположена у реки Безымянка (притока Соти).

История 
Согласно Спискам населенных мест Ярославской губернии по сведениям 1859 года казённая и владельческая деревня Тюхтедомово относилась к 1 стану Любимского уезда Ярославской губернии. В ней числилось 36 дворов, проживало 38 мужчин и 81 женщина.

Население

Примечания 

Населённые пункты Первомайского района (Ярославская область)